Niemcy:
 Lindweiler – dzielnica Kolonii

Inne:
 Lindweiler – zamek